РИД — аббревиатура, может означать:

 Результат интеллектуальной деятельности
 Русское имперское движение